Abyssal er et græsk ord, der betyder 'bundløst hav'. Det kan have flere betydninger:
 Den abyssale zone, den dybeste del af verdenshavene
 For havbunden, somme tider kaldet en 'abyssal slette', se dybhavsslette
 For Envy-albummet, se Abyssal (album)